Aescher – abitanti di Aesch (Basilea Campagna)
Aescher – abitanti di Aesch (Lucerna)
Aescher – abitanti di Aesch (Zurigo)